Козарска Дубица (, ,) е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Козарска Дубица. Населението на града през 1991 година е 13 680 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 13 680 души.

Етнически състав

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Козарска Дубица 

Градове в Република Сръбска